Толсто́й — русская фамилия (женская форма — Толстая), а также другие названия:

Фамилия

Толстой

А

Б 
 Толстой, Борис Дмитриевич (1897—1942) — русский юрист, сотрудник Госплана СССР.

В 
 Толстой, Варфоломей Васильевич (?—1838) — владелец крепостного театра в Царском Селе.
 Толстой, Василий Сергеевич — советский инженер-конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Толстой, Виктория (род. 1974) — шведская джазовая певица, известная под псевдонимом «Леди-джаз», праправнучка Льва Толстого по материнской линии.

Г 
 Толстой, Георгий Кириллович (род. 1927) — учёный-правовед, профессор, академик РАН.

Д

Е 
 Толстой, Егор Петрович (1802—1874) — генерал-лейтенант, сенатор.

И 
 
 Толстой, Илларион Николаевич (1834—1904) — генерал-лейтенант.

Л

М 
 Толстой, Матвей Андреевич (1701—1763) — генерал-аншеф русской императорской армии.
 
 Толстой, Мстислав Николаевич (1880—1949) — агроном, надворный советник (1915), Санкт-Петербургский вице-губернатор; брат писателя А. Н. Толстого.

Н

П

С

Ф 
 
 Толстой, Феофил Матвеевич (1809—1881) — музыкальный критик, композитор и писатель.

Ю 
 Толстой, Юрий Васильевич (1824—1878) — историк, тайный советник, сенатор; товарищ обер-прокурора Святейшего Синода.

Я 
 Толстой, Яков Николаевич (1791—1867) — русский поэт-дилетант и театральный критик, эмигрант.



Составные фамилии 
 Годунов-Толстой, Яков Михайлович (ум. 1607) — окольничий и воевода на службе у русских царей Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Федоровича.
 Остерман-Толстой, Александр Иванович (1770/72—1857) — генерал, герой Отечественной войны 1812 года.
 Толстой-Милославский, Николай Дмитриевич (род. 1935) — британский историк и политик русского происхождения.

Населённый пункт 
 Толстой — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области Украины.
 Толстой — малый город в штате Южная Дакота, США.
 Толстой — село в Манитобе, Канада.
 Толсто́й-Юрт — село в Грозненском районе Чеченской Республики.

Другое 
 Толстой — древний ударный кратер, расположенный на Меркурии.

См. также 
 Толстое
 Толстово

Примечания